

Geografia

Austria 
 Lans – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Innsbruck-Land

Francja 
 Lans – gmina
 Lans-en-Vercors – gmina

Osoby 
 Lans Bovenberg – holenderski ekonomista

Zobacz też 
 Mont-de-Lans
 Villard-de-Lans